Карпатские диалекты или карпатские говоры:

 Карпатские говоры — одна из групп говоров юго-западного наречия украинского языка. На базе различных карпатских говоров развивается региональный литературный карпаторусинский язык.
 Карпатские диалекты цыганского языка

См. также 
 Карпаты (значения)